Луций Марций Филип (Lucius Marcius Philippus) може да се отнася за:

 Луций Марций Филип, приятел на Филип V Македонски
 Луций Марций Филип (консул 91 пр.н.е.)
 Луций Марций Филип, консул 56 пр.н.е.
 Луций Марций Филип (консул 38 пр.н.е.), суфектконсул 38 пр.н.е.